Blessing (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Blessing (band), een christelijke rockband uit de Nederlandse en Belgische Kempen